Această pagină indică lista orașelor din Serbia.

Serbia
Lista